ESSB steht für:

 Einheitssystematik für Südtiroler Bibliotheken, eine Bibliotheksklassifikation
 Flughafen Stockholm/Bromma in Schweden als ICAO-Code

ESSB